«В чужие руки: Истории Киндертранспорта» () — документальный фильм, выпущенный в 2000 году в США. Фильм рассказывает историю «Киндертранспорта», спасательной операции, благодаря которой 10 000 еврейских детей накануне Второй мировой войны получили убежище в приёмных семьях Великобритании. Режиссёром выступил Марк Джонатан Харрис, а рассказчиком — Джуди Денч. В 2001 году картина стала лауреатом премии «Оскар» в номинации Лучший документальный фильм. В декабре 2014 года был внесён в Национальный реестр фильмов США, обладая культурным, историческим или эстетическим значением.

Интервьюируемые 
Фильм базируется на отснятых интервью, в которых люди, прошедшие в далёком детстве через «Киндертранспорт», рассказывают свои истории, делятся давними переживаниями и вспоминают те чувства, которые испытывали во время пребывания в чужой стране и незнакомой семье.

 Лоррэйн Аллард, спасённый
 Лори Кан, спасённый
 Мариам Коэн, приемная мать Курта Фушеля
 Хеди Эпштейн, спасённая
 Курт Фушель, спасённый
 Александр Гордон, спасённый
 Франци Гроссман, мать Лоры Сигал
 Ева Хейман, спасённая
 Джек Хеллман, спасённый
 Берта Левертон, спасённая
 Урсула Розенфельд, спасённая
 Инге Садан, спасённая (сестра Берты Левертон)
 Лора Сигал, спасённый
 Роберт Щугар, спасённый
 Николас Уинтон, спаситель
 Норберт Воллхейм, спаситель

Александр Гордон также являлся одним из беженцев, которые были интернированы, и 10 июля 1942 года перевозились на корабле  в Австралию. Тот рейс впоследствии стал известен, как одно из самых печальных событий британской морской истории.

В фильме были использованы многочисленные архивные фото- и видео-материалы, содействие в работе над картиной оказывал Мемориальный музей Холокоста в городе Вашингтон, США.

Реакция критиков 
Подавляющее большинство американских кинокритиков отнеслось к фильму положительно, они писали о том, что он очень интеллектуально и эмоционально отражает показанную главу мировой истории. Фильм стал лауреатом премии Американской киноакадемии в номинации Лучший документальный фильм. Однако, показ состоялся в очень небольшом числе кинотеатров (всего в 18), а сборы в США составили 382 807 долларов.

В прокат фильм вышел 15 сентября 2000 года. По версии ресурса Rotten Tomatoes, 94 % рецензий кинокритиков носят положительный характер, тогда как Metacritic сообщает о том, что фильм набрал 79 баллов из 100 возможных, получил 23 положительные и 2 «смешанные» рецензии. Так, обозреватель сайта TheMovieReport.com выразил удивление, что о таком масштабном событии в истории Холокоста мало говорилось ранее. По его мнению, фильм снят в «сдержанном стиле» и потому вызывает истинные эмоции у зрителей. В то же время, рецензент ресурса Filmcritic.com напротив заявляет, что фильм получился «ужасно скучным и бездушным». Издание «» назвало картину «очень трогательной и незабываемой», тогда как критик BBC Майкл Томпсон особо отметил, что режиссёр Марк Джонатан Харрис «не приукрашивает и не вмешивается в то, что говорят выжившие», а камера останавливается на каждом лице достаточно времени, чтобы зритель услышал историю этого человека. Рецензент издания «Screeen It!» высказал мнение, что фильм может понравиться любителям истории, а также тем, кто «хочет увидеть, насколько благородными могут быть люди перед лицом невзгод и ужаса». Сотрудник «Deseret News» Шейла Норман-Калп высказала предположение, что картина хороша для просмотра вместе с детьми, особенно с подростками: «двухчасовой просмотр восстанавливает элементарную связь между родителем и ребёнком», а мелкие повседневные неурядицы утрачивают значимость. Роберт Балтер, обозреватель «», заявил, что документальная картина является «одним из самых удручающих фильмов года».

Фильм никогда не переводился на русский язык. В русскоязычном сегменте интернета распространён ошибочный перевод названия фильма — «Истории из школьных автобусов».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
  
 Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport на сайте Rotten Tomatoes
  Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport на сайте Metacritic
  
 Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport на сайте Box Office Mojo

Фильмы на английском языке
Документальные фильмы США
Документальные фильмы Великобритании
Фильмы 2000 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучший документальный фильм
Фильмы о Холокосте
Еврейские беженцы от нацизма
Национальный реестр фильмов